Ратленд, или Ратлендшир (, ) — традиционное церемониальное графство Англии, и унитарная единица в регионе Ист-Мидлендс. Административный центр и крупнейший город — Окем (Оукем). Население 38 тысяч человек. До 1974 и после 1997 года — самостоятельное графство.

География 
Ратленд занимает территорию 382 км² и граничит на западе с районами Харборо и Мелтон графства Лестершир, на северо-востоке с районом Южный Кестивен графства Линкольншир, на юго-востоке с районами Корби и Восточный Нортгемптоншир графства Нортгемптоншир.

В центре графства на реке Гвош в бассейне реки Уэлленд находится водохранилище Ратленд-Уотер площадью десять квадратных километров и ёмкостью более ста миллионов кубометров. Построено в 1976 году.

История 

В 1129 году в Ратленде введена должность верховного шерифа как главного блюстителя закона и правопорядка в графстве.

Должность лорд-лейтенанта Ратленда как представителя монархии в графстве появилась в 1559 году. Первым лорд-лейтенантом графства стал Генри Маннерс, второй граф Ратленда.

До XIX века графство делилось на пять «сотен».

Комиссия по местному самоуправлению в Англии (1958—1967), рассмотрев ситуацию в регионе, предложила разделить Ратленд между Кембриджширом и Лестерширом, но позже пересмотрела своё решение и рекомендовала объединить Ратленд с Лестерширом в одно графство под названием «Ратленд и Лестершир».

Во время реформы местного самоуправления в 1974 году графство Ратленд вошло в качестве района в неметропольное графство Лестершир.

В 1997 году району Ратленд были возвращены функции и полномочия графства, в результате чего вновь образованное графство, не имея разделения на районы, стало унитарным.

Население 

На территории графства Ратленд проживает 34 563 человек, при средней плотности населения 91 чел./км². Крупнейшие города графства — Окем с населением более девяти тысяч человек и Аппингем с населением более трёх тысяч. В графстве Линкольншир непосредственно на границе с Ратлендом находится город Стамфорд, население — 19 000 человек.

Населённые пункты:

Политика и власть 

Ратленд управляется советом унитарного графства, состоящим из 26 депутатов, избранных в 16 округах. В результате последних выборов 16 мест в совете занимают консерваторы.

Охраной правопорядка в графстве занимается отделение «Ратленд» полиции Лестершира.

С 1983 года при выборах в английский парламент графство входит в избирательный округ «Ратленд и Мелтон». До этого с 1918 по 1983 годы входило в округ «Ратленд и Стамфорд». Ещё раньше с 1290 по 1918 годы Ратленд составлял отдельный избирательный округ. С 1992 года на выборах в округе «Ратленд и Мелтон» побеждает консерватор Алан Дункан.

Вооружённые силы 

Базы королевских военно-воздушных сил Великобритании «RAF Cottesmore» и «RAF North Luffenham» находились на севере и на юго-востоке графства. В настоящее время реформируются.

Экономика 

На юго-востоке графства вблизи деревни Кеттон находится карьер по добыче местного известняка и цементный завод. В 1929 году здесь начала работать компания «Ketton Portland Cement Company Ltd». Сейчас завод принадлежит компании «Hanson Cement». Вблизи деревни Колливестон в Нортгемптоншире на границе с Ратлендом добывают известняк, который традиционно используют как кровельный материал. Этот материал называют колливестонским каменным шифером.

С 1957 по 1974 годы в железнорудных карьерах Ратленда работал, крупнейший на то время, шагающий драглайн с собственным именем «Сандю» весом 1 675 тонн.

С 1858 по 1999 годы в деревне Ленгем работала пивоварня «Радлс».

Ратленд относится к почтовому району Лестера, которому соответствует код «LE».

Культура 

Название графства было использовано комиком Эриком Айдлом при создании пародийного скетч-шоу «Rutland Weekend Television». Именно в этом шоу впервые появилась пародийная рок-группа «The Rutles».

Действие романов «Misspent Youth» и «Mindstar Rising» Петера Хамильтона происходит в Ратленде.

Существует титул герцога Ратленда (с 1525 по 1703 год графа Ратленда). Резиденция аристократического семейства, носящего этот титул, находится в замке Бивер-Касл в Линкольншире.

Образование 

Две частные школы в Океме и Аппингеме имеют богатую историю. Обе основаны в 1584 году. «Кетмоуз Колледж» в Океме для учащихся от одиннадцати до шестнадцати лет открыт в 1920 году. В «Ратленд Каунти Колледж» получают образование студенты старше шестнадцати.

Достопримечательности 

 Ратлендский железнодорожный музей «Rocks by Rail: The Living Ironstone Museum».
 Бывшая резиденция Епископа Линкольншира, а позже богадельня «Лиддингтон Беде Хаус».
 Музей графства Ратленд.
 Усадьба «Толеторп Холл».
 Парк «Барнсдейл Гарденс».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт совета графства
 Rutland Community Website
 Орнитологическое сообщество Ратленда и Лестершира
 Перепись населения Англии и Уэльса 2011 года.
 

Графства Англии
Ратленд